Кеннет Патрик «Кен» Везервакс (; 29 сентября 1955, Лос-Анджелес — 7 декабря 2014, Уэст-Хиллз) — американский актёр, наиболее известный по роли Пагсли Аддамса в телесериале «Семейка Аддамс», а также в телевизионном фильме 1977 года «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс». Умер 7 декабря 2014 года от сердечного приступа, в своем доме в Уэст-Хиллз, штат Калифорния, в возрасте 59 лет. Он был похоронен на кладбище Мемориального парка Валгалла.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от инфаркта миокарда